Less pode referir-se a:

Computação
 less (Unix), um programa de utilidade de Unix
 Less (linguagem de folha de estilo), uma linguagem de folha de estilo dinâmica

Outros usos
 Christian Friedrich Lessing (1809–1862), um botânico alemão cuja abreviação de autor é Less.